Кисмет () — американский приключенческий, цветной фильм производства киностудии «MGM», (снятый по системе «Техниколор») режиссёра Уильяма Дитерле 1944 года.

Сюжет 

Путешественник-иллюзионист Хафиз хочет, чтобы его дочь Марсина стала женой принца, что позволило бы ему стать частью королевской семьи. Но он не знает, что сын садовника, в которую влюблена его дочь, — это не кто иной, как умело замаскировавшийся могущественный халиф Багдада.

В ролях 
 Рональд Колман — Хафиз
 Марлен Дитрих — Джамилла
 Джеймс Крейг — Халиф
 Эдвард Арнольд — Великий визирь
 Хью Херберт — Фейсал
 Джой Пейдж — Марсин
 Флоренс Бейтс — Карша
 Гарри Дэвенпорт — Да
 Хобарт Кавано — мулла
 Роберт Уоррик — Алфиф
В титрах не указаны
 Гарри Кординг — полицейский
 Чарльз Миддлтон — скряга
 Виктор Килиан — Джехан

Номинации 

Фильм был номинирован в 1945 году на Премию «Оскар» в номинациях за лучшую операторскую работу (Чарльз Рошер), за лучшую музыку к фильму (Герберт Стотхарт), за лучший звук, за лучшую работу художника-постановщика.

Ссылки 

Фильмы США 1944 года
Фильмы Уильяма Дитерле
Фильмы MGM